Europamästerskap 1989 kan avse:

Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1989
Europamästerskapen i fälttävlan 1989
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1989
Europamästerskapen i konståkning 1989
Europamästerskapet i basket för herrar 1989
Europamästerskapet i basket för damer 1989
Europamästerskapet i fotboll för damer 1989
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1989
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1989
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1989
Europamästerskapet i ishockey för damer 1989
Europamästerskapen i simsport 1989